Eric Ortiz ist der Name folgender Personen:
 Eric Ortiz (* 1977), mexikanischer Boxer
 Eric Ortiz (Cheerleader) (1991/92–2022), US-amerikanischer Cheerleader